Coppa Intercontinentale 1990 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1990 – edizione del torneo di pallacanestro